McCall poate fi:

 Alexander McCall Smith, scriitor și jurist britanic născut în Zimbabwe
 Barnett McCall Recruitment, companie din România specializată în servicii de consultanță pe piața forței de muncă